Die Haimer GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen im bayerischen Igenhausen bei Augsburg. Das Familienunternehmen entwickelt und fertigt am Stammsitz in Igenhausen mit 500 Mitarbeitern Produkte für die Metallzerspanung u. A. für die Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Energie, Schienenverkehr und Allgemeiner Maschinenbau. Am zweiten Haimer Produktionsstandort in Bielefeld werden mit 50 Mitarbeitern die Haimer Microset Voreinstellgeräte gebaut. Jährlich investiert die Haimer GmbH nach eigenen Angaben zwischen 8 und 10 % ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung und hält weltweit rund 400 Patente. Mit zwei Produktionsstandorten in Deutschland und zusätzlich 15 Vertriebs- und Serviceniederlassungen in Europa, Asien, Nord- & Südamerika, ist das Unternehmen auf internationalen Märkten vertreten.

Geschichte 

1977 begannen die  Eheleute Franz und Claudia Haimer ihren Lohnfertigungsbetrieb zunächst in einer Garage an ihrem Wohnort Igenhausen einrichten. Seitdem ist die Maschinenbaufirma durch eigene Innovationen, die schrittweise Errichtung des heutigen Werksgeländes in Igenhausen und Motzenhofen und die Eröffnung internationaler Niederlassungen zu einem global agierenden mittelständischen Unternehmen herangewachsen, das seine Position, nach eigenen Angaben, als europäischer Marktführer im Bereich Werkzeugspanntechnik und weltweitem Marktführer für Auswuchttechnik behauptet. Seit 2014 ist mit Andreas Haimer die zweite Generation in der Funktion des Geschäftsführers in das Familienunternehmen eingestiegen. Im Jahr 2017 erfolgte die Übernahme der Microset GmbH in Bielefeld. Die Haimer Group produziert nun an zwei Standorten in Deutschland: in Igenhausen und Bielefeld.

Produkte 
Haimer Werkzeuge und Sondermaschinen werden an zwei Standorten in Deutschland hergestellt. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören Werkzeugaufnahmen, Schleifscheibenaufnahmen, Vollhartmetall Schaftfräser, das modulare Frässystem Duo-Lock™, Messgeräte wie der Haimer 3D-Taster sowie Auswucht-, Schrumpf- und Voreinstelltechnik. Zwei in der zerspanenden Industrie bekannte Innovationen aus dem Hause Haimer sind z. B. das Safe-Lock™ System, eine Auszugssicherung für Schaftwerkzeuge und das Cool Flash Kühlsystem für Schrumpfaufnahmen.

Standorte 
 Haimer GmbH in Igenhausen
 Haimer Microset GmbH in Bielefeld
 Haimer USA in Chicago
 Haimer Asia Pacific in Hong Kong
 Haimer Spain in Madrid
 Haimer India in Pune
 Haimer Trading Co. Ltd. in Shanghai
 Haimer Korea Ltd. in Seoul
 Haimer (Indonesia) Asia Pacific Ltd.
 Haimer Japan in Osaka
 Haimer do Brasil Ltda. in Campinas
 Haimer Mexico in Querétaro
 Haimer Italia Srl. in Mailand
 Haimer Dış Ticaret Ltd. Şti. in Ankara
 Haimer UK LTD in Manchester
 Haimer Polska Sp. z o.o. in Posen
 Haimer France BeLux Sarl in Limas

Einzelnachweise 

Maschinenbauunternehmen
Hollenbach
Gegründet 1977
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Aichach-Friedberg)